Влади́мир Ива́нович Бори́сов:
 Борисов, Владимир Иванович (1918—1974) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Борисов, Владимир Иванович (род. 1951) — советский и российский библиограф, критик, переводчик. Борисов, Владимир Иванович — советский политик, первый секретарь Чимкентского горкома Компартии Казахстана.